Elitettan 2014 var Sveriges näst högsta division i fotboll för damer och var den andra säsongen av Elitettan och innebar att Mallbackens IF och Hammarby IF kvalificerade sig för Damallsvenskan 2015.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor
 Svenskfotboll.se

Fotboll i Sverige 2014
Fotbollssäsongen 2014
2014